Никола Атанасов Саев е български просветен деец и духовник от Македония.

Биография 
Никола Саев е роден в разложкото село Белица, тогава в Османската империя. Завършва Кюстендилската гимназия и екзархийските курсове за църковни служители в Пловдив. Учител е в Карнобат (1873 - 1874), Сяр (1874 - 1875) и село Калугерово (1874 - 1875). Участва в Априлското въстание в 1876 година. След разгрома му е арестуван, но успява да се освободи с подкуп.

Заминава за Пловдив, където става свещеник. Служи в Карабунар.

След освобождението на България учителства в Белица, но през 1883 година заради противодържавна дейност е заточен в Мала Азия. През 1890 година Саев е назначен от екзархията за председател на Неврокопската българска общината. Благодарение на сдържаното си поведение, той успява да въведе един по-добър ред в обществените работи в Неврокопско.

В 1900 година отново е учител в Сяр, където участва активно в борбата срещу гъркоманията. Участва в Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година.

След разгрома на въстанието, отново се установява в Калугерово. По-късно е учител в Кара Мусул, а след това във Ветрен. В 1908 - 1909 година е учител в Неврокоп. Между 1911 - 1917 година е екзархийски архиерейски наместник в Мехомия.

Негов син е революционерът Атанас Саев.

Вижте също 
 Константин Саев
 Тодор Саев

Бележки 

Български духовници от Македония
Български просветни дейци от Македония
Членове на Неврокопската българска община
Български революционери от Македония
Участници в Априлското въстание
Дейци на ВМОРО
Родени в Белица
Починали в София